Бинасед () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон.Муниципалитет находится в составе района (комарки) Синка-Медио. Занимает площадь 78.71 км². Население — 1494 человека (на 2010 год).

Города-побратимы 
  Лерм (Франция, с 1994)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Уэски